La expresión Centennial puede referirse a la nueva generación

Lugares

Centennial Place

Centennial (Wyoming)
 Centennial (Colorado)
 Municipio de Centennial (condado de Lyon, Iowa)
 Centennial Gardens
 Centennial Park (Arizona)

Otros 
 La generación centennial (generación Z).
 La serie de televisión estadounidense Cenntenial.
 La compañía telefónica Cenntenial.
 La antigua compañía aérea española Cenntenial.